Die britische Formel-4-Meisterschaft 2016 (offiziell British Formula 4 Championship certified by FIA – powered by Ford EcoBoost 2016) war die zweite Saison der britischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 30 Rennen, die Meisterschaft fand in Großbritannien statt. Die Saison begann am 2. April und endete am 2. Oktober in Fawkham.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M14-F4, Ford-1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 27. Juli 2015 erstmals präsentiert. Es gab zehn Veranstaltungen auf neun Strecken zu je drei Rennen. Alle Rennen fanden an TOCA-Wochenenden unter anderem mit der British Touring Car Championship (BTCC) statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung wurden jeweils zwei Fahrer pro Rennen nominiert.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der britische Formel-4-Meisterschaft (englisch)

2016
Motorsportsaison 2016